John Gale může být:

 John Gale (teolog) (1680–1721) – britský teolog
 John Gale (novinář) (1831–1929) – australský novinář
 Johnny Horton, celým jménem John Gale Horton (1925–1960) – americký zpěvák
 John Gale (producent) (* 1929) – anglický divadelní producent
 John A. Gale (* 1940) – americký politik
 John Gale (hráč pokeru) (1953–2019) – anglický hráč pokeru